Tom Grant (muzyk)
 Tom Grant (prywatny detektyw)